Enrique Fernández Arbós (1863-1939), Spaans musicus
Enrique Fernández Viola (1912-1985), Uruguayaans voetballer
Enrique Fernández Peláez (1975), Spaans (strip)tekenaar